T39 ou T-39 peut signifier :
 Bugatti T39, une automobile sportive du constructeur français Bugatti ;
 Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatisants, d’après la classification internationale des maladies ;
 T-39, version militaire de l’avion américain North American Sabreliner.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres